Think About It – traccia dell'album Amen di Otis Redding del 1974
 Think About It – traccia dell'album Rumours dei Fleetwood Mac del 1977
 Think About It – traccia dell'album Night in the Ruts degli Aerosmith del 1979
 Think About It – traccia dell'album Tha Blue Carpet Treatment di Snoop Dogg del 2006
 Think About It – traccia dell'album Me, Myself & I di Fat Joe del 2006
 Think About It – singolo di Melanie C del 2011
 Think About It – singolo di Naughty Boy del 2013